Glan har flere betydninger:
 Glan (sø) - sø i sverige
 Glan (Pfalz) - flod i den tyske delstat Rheinland-Pfalz
 Glan (gurk) - flod i østrig
 Glan (dal) - manx ord der betyder dal